W Rumunii
 Zănoaga – wieś w okręgu Aluta, w gminie Dăneasa
 Zănoaga – wieś w okręgu Dolj, w gminie Leu
 Zănoaga – wieś w okręgu Prahova, w gminie Dumbrava